Mihama ist der Name einer japanischen Gemeinde in der:
 Präfektur Fukui: Mihama (Fukui)
 Präfektur Aichi: Mihama (Aichi)
 Präfektur Wakayama: Mihama (Wakayama)